Радановци могу бити:

 Радановци (Косјерић), насеље у општини Косјерић, Златиборски округ, Република Србија
 Радановци (Ливно), насеље у општини Ливно, Федерација БиХ, БиХ

Види још 
 Радановац